Chiesa di San Cipriano – a Finale Ligure
 Chiesa di San Cipriano – a Malamocco, nel comune di Venezia, scomparsa
 Chiesa di San Cipriano – a Murano, frazione di Venezia, scomparsa
 Chiesa di San Cipriano – a Roma
 Chiesa di San Cipriano – a Sarentino
 Chiesa di San Cipriano – a Volterra